Antonio Pitarch (1814-1887), est un musicien espagnol .
 Jesús García Pitarch (1963-), est un footballeur espagnol reconverti en directeur sportif.
 Joan Elies Adell i Pitarch (1968-), est un poète et un essayiste de langue catalane.
 Vicent Pitarch i Almela (1942-), est un philologue et sociolinguiste espagnol spécialiste du valencien.
Patronyme hispanique